Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2000 () пройшов 24 травня 2000 на стадіоні «Стад де Франс» у передмісті Парижа, щоб визначити переможця Ліги чемпіонів УЄФА сезону 1999/2000. У матчі зустрілися іспанські клуби «Реал Мадрид» і «Валенсія», завдяки чому він став першою фінальною грою Ліги чемпіонів, в якій обидва фіналісти представляли одну країну. Примітно, що попри назву турніру жоден з фіналістів не був діючим чемпіоном своєї країни — «Реал» був срібним призером чемпіонату Іспанії попереднього сезону, «Валенсія» ж потрапила до найпрестижнішого клубного турніру Європи як четверта на той час команда Іспанії.

Перемогу в матчі з рахунком 3:0 здобув «Реал Мадрид», який завоював свій восьмий Кубок європейських чемпіонів.

Дорога до фіналу

Матч

Протокол

Статистика

Посилання 
Звіт про матч на сайті УЄФА  

Ліга чемпіонів УЄФА 1999—2000
2000
Спортивні змагання у Парижі
Матчі ФК «Реал Мадрид»
2000
Травень 2000